Nathan Alejandro Arenas (Los Angeles, Kalifornia, 2005., szeptember 30. –) amerikai színész.

Élete 
Nathan Alejandro Arenas 2005. szeptember 30-án született Los Angelesben. Húgával és büszke édesanyjával, Alejandrával él. Folyékonyan beszél angolul és spanyolul is. Kétéves kora óta szereti előadni magát a családjának, rokonainak és barátainak. Az Actors Giving Backnél tanult színjátszást, ahol David DeLuise volt a mentora. A legelső meghallgatásán rögtön megkapta Jorge szerepét a Disney Channel Kikiwaka tábor (Bunk'd) című sorozatában. Szabadidejében szívesen ír, rajzol, strandol és filmeket néz.

Filmográfia

Díjai

Jegyzetek

További információ 

  

2005-ben született személyek
Élő személyek
Amerikai színészek
Los Angeles-iek